Vajda Péter

 Vajda Péter (1808–1846) költő, drámaíró, pedagógus, az MTA tagja, Vajda János költő nagybátyja.
 Vajda Péter (1931–) újságíró
 Vajda Péter, Pierre Vajda (1950–) filmrendező
 Vajda Péter (1970–) operatőr, filmrendező
 Vajda Péter (1978) dobos, a Rocksuli igazgatója, beceneve "Sóder"

hasonló nevűek

 Csernátoni Vajda Péter (1717–1782) református püspök